Mistrovství světa juniorů v hokejbalu 2002 byla juniorská hokejbalová akce roku 2002.

Skupina A 
Tabulka

Zápasy

Skupina B 
Tabulka

Zápasy

Semifinálová Skupina 
Tabulka

Zápasy

O 3. místo

Finále

Konečné pořadí 

Mistrovství světa juniorů v hokejbalu
Hokejbal v roce 2002
Hokejbal ve Švýcarsku
Sport v Champéry